Killian může být:

křestní jméno
 Killian Mullarney (* 1958) – irský ornitolog
 Killian Scott (* 1985) – irský herec

příjmení
 George Killian (1924–2017) – americký sportovní funkcionář

Související články 
 Kilian – rozcestník

Externí odkazy